Happiness — английское слово, обозначающее «счастье»

 «Happiness» — альбом британского дуэта Hurts
 «Happiness» — альбом шведской певицы Хелены Юсефссон совместно с группой Kontur
 «Happiness?» — альбом британского музыканта Роджера Тэйлора

См. также 
Счастье (значения)